Kluttig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kluttig (* 1943), deutscher Dirigent
 Gottfried Kluttig (1913–2004), deutscher Kantor und Kirchenmusikdirektor
 Roland Kluttig (* 1968), deutscher Dirigent